butanal, 
 butanon, CH3C(O)CH2CH3
 alkohol krotylowy, CH3CH=CHCH2OH
 aldehyd izomasłowy, (CH3)2CHCHO
 cyklobutanol, 
 tetrahydrofuran,